Ladrovići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 62 stanovnika te 21 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 86 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji